Ittenbach bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Königswinter, siehe Ittenbach
 die Burg Ittenbach

Ittenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ittenbach (1813–1879), deutscher Maler 
 Martina Ittenbach (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Max Ittenbach (1831–1908), deutscher Staatsanwalt und Politiker
 Max Ittenbach (1903–1986), Landschafts- und Städte-Fotograf, Bild-Publikationen 1960–1975 in der DDR
 Maximilian Ittenbach, öfters Max Ittenbach, geb. 16. November 1907, NS-Besatzungssoldat in Belgien, tätig für Ahnenerbe an der deutsch besetzten Universität Gent im „Germanischen Wissenschaftseinsatz“ der SS; Publikationen nachweisbar bis 1944
 Olaf Ittenbach (* 1969), deutscher Regisseur
 Wilhelmine Ittenbach (1851–1891), deutsche Malerin, Ornamentkünstlerin und Illustratorin